Кубок обладателей кубков 1971 — пятый розыгрыш второго по значимости турнира, победу в котором одержал итальянский клуб  Олимпия Милан, в финале обыгравшая советский  Спартак Ленинград.

1 раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Победитель

Ссылки
  

1970 год в баскетболе
1971 год в баскетболе